Il doppio maschile  del Kremlin Cup 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jonas Björkman e David Prinosil erano i detentori del titolo, ma solo Prinosil ha partecipato in coppia con Martin Damm.

Damm e Prinosil hanno perso nei quarti di finale contro Donald Johnson e Jared Palmer.

Maks Mirny e Sandon Stolle hanno battuto in finale 6–3, 6–0 Mahesh Bhupathi e Jeff Tarango.

Teste di serie

 Donald Johnson /  Jared Palmer (semifinali)
 Jiří Novák /  David Rikl (semifinali)

 Wayne Black /  Kevin Ullyett (quarti di finale) 
 Maks Mirny /  Sandon Stolle (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2001
ATP Tour 2001